Габријела има више значења:

 Габријела (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Габријела (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику